Paragon – comune degli Stati Uniti d'America in Indiana
Paragon – videogioco della Epic Games del 2016
Paragon – gruppo musicale metal tedesco
Paragon – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Captain Paragon – supereroe della AC Comics
Intel Paragon – serie di supercomputer prodotti da Intel
John Paragon – attore e regista statunitense

Pagine correlate
 Paragone (disambigua)